O Aeroclube de Cruz Alta, sigla (SSAK), esta situado em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul.

Ver também 
 Museu TAM

Cruz Alta
Transportes de Cruz Alta (Rio Grande do Sul)
Aeroportos inaugurados em 1939